Mill Creek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mill Creek (Illinois)
Old Mill Creek
Mill Creek (Oklahoma)
Mill Creek (Pennsylvania)
Mill Creek (Washington)
Mill Creek (West Virginia)